

Patronyme 
 Famille de Biolley
 Raymond de Biolley (1789-1846) Industriel belge
 Emmanuel de Biolley (1829–1892) sénateur belge
 Raymond de Biolley (1866-1937) Industriel belge

 Jacques Biolley (1957- ) Artiste Suisse

Toponymie 
 Bioley-Magnoux commune suisse du canton de Vaud
 Bioley-Orjulaz commune suisse du canton de Vaud;
 Bioley, ruine de château fort entre Begnins et Burtigny. Voir Burtigny
 Bioley, hameau de la commune de Relevant dans le département de l'Ain
  Avenue de Biolley, voirie de la commune de Woluwé-Saint-Pierre.

Voir aussi 
 Benjamin Biolay (auteur-compositeur-interprète)

Homonymie de toponyme